Never Shout Never (первоначально — The Shout, затем NeverShoutNever!) — американская инди-группа, основанная в 2007 году в Джоплине, штат Миссури.

Карьера 
Кристофер начал писать музыку под псевдонимом NeverShoutNever! в сентябре 2007 года. Первые песни он опубликовал в интернете на MySpace, где он добился успеха за свой Мини-альбом Yippee! 29 июля 2008. 30 июля 2008, он был приглашён на TRL, где исполнил свой сингл «Bigcitydreams».
Затем он гастролировал с Hellogoodbye и Ace Enders осенью 2008 года.

Дискография

Студийные альбомы 
 What Is Love? (2010)
 Harmony (2010)
 Time Travel (2011)
 Indigo (2012)
 Sunflower (2013)
 Black Cat (2015)

 Мини-альбомы 
 Demo-Shmemo (29 Февраля 2008)
 The Yippee (29 июля 2008)
 Me & My Uke (27 января 2009)
 The Summer (23 июня 2009) US #57
 Never Shout Never (8 декабря 2009)
 Melody EP (29 июля 2010)
 Never Shout Never/The Maine Split EP'' (21 декабря 2010)

Синглы 
 «Bigcitydreams» (август 2008) US #1
 «30days» (17 ноября 2008)
 «Happy» (3 марта 2009)
 «Trouble» US #5
 «What is Love?»
 «I Love You 5»
 «Can’t Stand It»
 «Coffee and Cigarettes»
 «CheaterCheaterBestFriendEater»
 «Small Town Girl» (14 февраля 2012)

Примечания

Ссылки 
 
 Never Shout Never на MTV
 Never Shout Never на Purevolume
 Интервью с Never Shout Never на Shockhound
 Интервью с Never Shout Never на Thought Catalog

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Музыкальные коллективы из Миссури
Инди-поп-группы США
Исполнители Warner Bros. Records
Исполнители Sire Records